Арац () — шестой месяц древнеармянского календаря. Арац имел 30 дней, начинался 8 января и заканчивался 6 февраля.

Название месяца считают производным от слова «аранц» () − «мужской». В эту пору вьюги заносили горные тропы таким снегом, что ходить по ним было слишком опасно, и народ говорил, что эти дороги не для женщин, а для мужчин.

Примечания 
 

Месяцы древнеармянского календаря